Терилл () — сын Криниппа, гимерский тиран, призвавший на помощь против Ферона Агригентского карфагенян под предводительством суффета Гамилькара I (480 до н. э.); они были разбиты Гелоном при Гимере. Тесть Анаксилая.

Литература

Ссылки 
 Геродот. История, кн. 7.

Персоналии:Древняя Греция
Персоналии по алфавиту
доримская история Италии